Ключи — село в Тюльганском районе Оренбургской области России. Административный центр и единственный населенный пункт Ключевского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 19 километров по прямой на юг от районного центра поселка Тюльган.

История 
Село основано в 1789 году помещиком Тимашевым. В 1798 году здесь уже проживало 116 человек. Население делилось на три конфессии: православные и старообрядцы поповского и беспоповского толка. В советское время работал колхоз «Память Ильича».

Население 

Население составляло 519 человек в 2002 году (русские 78 %), 435 по переписи 2010 года.

Известные уроженцы, жители 
Василий Николаевич Шмарин (род. 10 января 1967 года) — глава муниципального образования Оренбургский район (с 2015 года), в 2000—2009 годах — глава муниципального образования Тюльганский район.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Основа экономики — сельское хозяйство.

Достопримечательности 
Стела павшим в годы Великой Отечественной войны

Транспорт 
Село доступно автотранспортом с автодороги 53К-2105000.

Примечания 

Населённые пункты Тюльганского района